Fante oder Fanti steht in beiden Schreibweisen für:
 Fante (Volk), westafrikanisches Volk im Süden Ghanas
 Fante (Sprache), ihre Sprache
 Fanti-Konföderation, Zusammenschluss von Fanti-Königreichen im 18. und 19. Jahrhundert 

Fante ist der Familienname folgender Personen:
 Cosimo Del Fante, Militär unter Napoleon Bonaparte
 Dan Fante († 2015), US-amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker
 John Fante (1909–1983), amerikanischer Schriftsteller
 Ricky Fante, amerikanischer Rhythm-and-Blues-Sänger

Siehe auch:
 Fanti (Begriffsklärung)